Francisco Peña – giocatore di baseball dominicano
Francisco Peña – inquisitore spagnolo
Francisco Peña Romero – calciatore spagnolo
Francisco Peña Pérez – chitarrista flamenco spagnolo più noto come Paco Peña